Baiersbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Baiersbach (Aich), rechter Zufluss der Aich in Aich, Stadt Aichtal, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Baiersbach (Ihrenbach), rechter Zufluss des Ihrenbachs bei Schweiler, Ortsgemeinde Mützenich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Baiersbach (Nagold), rechter Zufluss der Nagoldu gegenüber Burg Waldeck, Stadt Calw, Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Orte:
 Baiersbach (Marktleugast), Ortsteil des Marktes Marktleugast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Baiersbach (Traindorf), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Traindorf, Landkreis Stadtsteinach, Bayern

Naturdenkmal:
 Baiersbach mit angrenzenden Feuchtgebieten, als Naturdenkmal geschützter Sumpfwald am Baiersbach (Aich) im Gemeindegebiet von Neckartailfingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Baierbach
 Bayerbach